Aguapeí — antiga denominação de Vila Bela da Santíssima Trindade, município do estado do Mato Grosso
 Santópolis do Aguapeí — município brasileiro do estado de São Paulo
 Rio Aguapeí — dois rios diferentes de São Paulo, Brasil
 Barão de Aguapeí ou João Batista de Oliveira — militar e político brasileiro do século XIX

Desambiguações de topônimos